De 500 meter vrouwen voor de wereldbeker schaatsen 2015/2016 ging van start op 13 november 2015 in Calgary en eindigde in Heerenveen op 12 maart 2016.

Titelverdediger was Nao Kodaira uit Japan, zij eindigde als elfde, De Amerikaanse Heather Richardson-Bergsma won het klassement

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Calgary (1)

Calgary (2)

Salt Lake City (1)

Salt Lake City (2)

Inzell (1)

Inzell (2)

Heerenveen (1)

Heerenveen (2)

Stavanger (1)

Stavanger (2)

Heerenveen (1)

Heerenveen (2)

Vrouwen 0500 meter
2015/2016